Gálvez hace referencia a varios artículos:

Deporte 

Sport José Gálvez (1908-1967), antiguo club peruano de fútbol.
José Gálvez FBC (1951-), equipo profesional de fútbol del Perú.

Topónimos 

 Gálvez (Guatemala), Guatemala.
 Gálvez (Honduras), Honduras.
 Gálvez (Luisiana), Estados Unidos.
 Gálvez (México), México.
 Gálvez (Santa Fe), localidad argentina.
 Gálvez (Toledo), localidad española de la provincia de Toledo.
 Distrito de José Gálvez, división administrativa del Perú.
 Villa Gobernador Gálvez, ciudad argentina.

Otros 

 Gálvez (vino), denominación vitivinícola de una región de España.